Абылай Жанболатович Тлепбергенов (; род. 17 марта 1990, , Мангистауская область, Казахская ССР) — казахстанский , домбрист, кюйши, лауреат государственной молодёжной премии «Дарын» (2018).

Главный дирижёр Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы (с октября 2018 года).

Биография 
Родился 17 марта 1990 года в городе Актау Мангистауской области. С шести лет увлекался музыкой, самостоятельно играл на домбыре.

В 2007 году после окончания 9 класса поступил в отделение народных инструментов Мангистауского колледжа искусств в класс заслуженного артиста Казахстана, профессора Розы Таймановны и 2010 году окончил с отличием.

В 2010 году поступил и 2014 году окончил с отличием в Казахскую Национальную консерваторию им. Курмангазы в класс педагога профессора, заслуженного деятеля Казахстана Каримы Сахарбаевой.

В 2016 году с отличием окончил магистратуру Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Обладатель многократных республиканских и международных конкурсов по номинации домбра, активный участник культурных мероприятий консерватории, с концертной группой выезжал по всему Казахстану и в зарубежные страны Германия, Франция, Чехословакия, Иордания, Арабские Эмираты и страны СНГ.

В репертуаре Абылая Тлепбергена произведения народных и современных композиторов Курмангазы, Дины, Даулеткерея, Сугир, Таттимбет, Тлендиева, Ахмедиярова и многих других, русской и зарубежной классики.

С октября 2018 года по настоящее время — главный дирижёр Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы.

В настоящее время преподаватель кафедры домбры Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Награды и признание 
Государственные награды
 2012 — Премия Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации в номинации «искусство и культура» за исполнительское мастерство на казахском традиционном музыкальном инструменте «домбра».
 2017 — Премия Союза Молодежи Казахстана «Серпер» за исполнительское мастерство.
 2018 — Государственная молодежная премия Правительства Республики Казахстан «Дарын» в номинации «Народное творчество»
 2020 (3 декабря) — Почётная Грамота Республики Казахстан.

Музыкальные достижения
 2006 — Гран-при республиканского конкурса «Дүбірлі домбыра», посвященного творчеству Жумекена Нажимеденова.
 2006 — Гран-при ІІ республиканского конкурса кюйши имени Мурата Ускинбайулы.
 2007 — Гран-при ІІ республиканского конкурса домбристов имени Есира Ашуакулы.
 2007 — Гран-при Первого Республиканского телевизионного конкурса «Алем-Арт».
 2009 — Гран-при республиканского конкурса кюев «Даулескер дәстүр», исполняемых Сержаном Шакуратовым.
 2009 — Гран-При в номинации «Народные инструменты» на республиканской музыкальной Олимпиаде в Казахской консерватории им. Курмангазы.
 2010 — Лауреат VIII Республиканского конкурса имени Курмангазы.
 2012 — Гран-при І республиканского фестиваля «Күй қағаны» имени Рысбая Габдиева в г. Атырау.
 2012 — Гран-при ІІ республиканского конкурса «Алтын домбыра» имени Азидоллы Ескалиева.
 2013 — Главный приз За лучшее исполнительское мастерство в республиканском конкурсе дирижеров им. Сеилхана Кусаинова и республиканском конкурсе дирижеров им. Нургисы Тлендиева «Өз елім» и др.

Семья 
Женат. Жена: Дуйсенбаева Актоты Базарбаевна — казахстанская композитор, выпускник факультета традиционного музыкального искусства Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Кюйши
Домбристы
Лауреаты премии союза молодёжи Казахстана
Лауреаты Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»
Награждённые Почётной грамотой Республики Казахстан